Diepenhorst ist der Familienname folgender Personen:

 Isaäc Arend Diepenhorst (1916–2004), niederländischer Rechtswissenschaftler, Hochschullehrer und Politiker
 Isaäc Nicolaas Theodoor Diepenhorst (1907–1976), niederländischer Politiker (CHU)
 Bernd Diepenhorst (* 1949), deutscher Generalmajor der Bundeswehr